James ou Jim Calder sont des noms pouvant désigner:

Homme politique
 (1808-1882), arpenteur général australien en Tasmanie
James Alexander Calder (1868-1956), homme politique canadien de Saskatchewan

Sportif
 (né en 1960), joueur écossais de football
Jim Calder (né en 1957), joueur écossais de rugby

Autres
 (1794-1864), historien écossais
 (1826-1893), président universitaire américain
 (né en 1968), chirurgien orthopédique britannique

Voir aussi

Calder, James